Druga liga - Zapad

 Sloboda Tuzla je ispala iz Prve savezne lige i postala članom Druge savezne lige - Zapad.

 Proleter Osijek je od ove sezone (1962/63.) promijenio ime u Slavonija Osijek.
 

Druga savezna liga - Istok

 Budućnost Titograd ispala je iz Prve savezne lige i postala član Druge savezne lige - Istok.

 Od ove sezone (1962/63.) Rudar iz Kosovske Mitrovice nastupa pod imenom Trepča.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1962/63.
  

1962-63
 2